Владимир Дмитриевич Замя́тин (1915—1952) — русский советский поэт и журналист, корреспондент. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1952 — посмертно)..

Биография 

Родился а в селе Бондари (ныне Тамбовская область) в семье ремесленника. В 1928 году окончил начальную школу, а в 1931 году — ФЗУ. В 1931—1933 годах работал на строительстве Московского метрополитена имени Л. М. Кагановича. В 1933—1937 годах учился в Литературном институте имени А. М. Горького. В 1938 году работал в газете «Пионерская правда». В годы Великой Отечественной войны В. Д. Замятин — офицер РККА, работник бригадной газеты «Боевой товарищ» и корреспондент армейских газет «За Родину», «Красноармеец». Член ВКП(б) с 1944 года.

Умер 9 января 1952 года. Похоронен в Москве на , недалеко от могилы С. А. Есенина (участок № 17).

Творчество 
Литературной деятельностью занимается с 1934 года. Первая публикация стихов в сборнике молодых поэтов «Бодрость». Опубликовал книги стихов и песен «Любовь солдата» (1942), «Страда» (1948), «У нас в Рассветном» (1951), поэмы «Весна землеробов» (1947), «Зелёный заслон» (1950). В своём творчестве поэт обращается к деревенской теме, с любовью рассказывает о родном крае.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1952 — посмертно) — за поэму «Зелёный заслон» (1950)
 орден Красной Звезды (28.2.1945)

Примечания

Литература 
 Василенко А. С. Русский поэт Владимир Замятин // Русский Вестник. — 3 мая 2005 года.
 Замятин Владимир Дмитриевич // Они учились в Литинституте: Материалы к биобиблиографическому справочнику студентов дневного и заочного отделения и слушателей Высших курсов Литературного института им. А. М. Горького. 1933—2006 / Редактор-составитель Б. Л. Тихоненко. — М.: Литературный институт имени А. М. Горького, 2006. — С. 10-11.

Русские поэты
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Писатели-соцреалисты
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС